Leopoldskirchen oder Leopoldkirchen sind Kirchengebäude, die dem heiligen Leopold geweiht sind. Bekannte Leopoldskirchen sind:

Deutschland 
 Katholische Pfarrkirche St. Leopold (Hildburghausen), Thüringen, Deutschland

Österreich 

Niederösterreich
 Pfarrkirche Klausen-Leopoldsdorf
 Pfarrkirche Klosterneuburg-St. Leopold
 Pfarrkirche Niederschleinz in Sitzendorf an der Schmida
 Pfarrkirche Stoitzendorf in Eggenburg
 Pfarrkirche Oberweiden in Weiden an der March
 Vorstadtkirche (Wiener Neustadt)

Oberösterreich
 Pfarrkirche Fornach
 St. Leopold (Linz)
 Pfarrkirche Vorderstoder

Steiermark
 St. Leopold (Graz)

Vorarlberg
 Pfarrkirche Dornbirn-Hatlerdorf

Wien
 Leopoldskirche (Leopoldstadt)
 Kirche am Steinhof
 Pfarrkirche Gersthof
 Kirche am Leopoldsberg
 Donaufelder Kirche 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)